Ritter Sport ist eine Schokoladenmarke der Alfred Ritter GmbH & Co. KG.

Geschichte 

Ritter’s Sport Schokolade wurde nach Angaben des Herstellers 1932 als Marke eingeführt. Clara Ritter hatte die Idee, eine „Sportschokolade“ zu entwickeln. Ziel sei es gewesen, eine Schokoladentafel zu produzieren, die trotz des Gewichts einer normalen Langtafel in jede Sportjacketttasche passen sollte. Das Schokoladenquadrat wurde zuerst Sport-Schokolade und später schließlich 1970 Ritter Sport Schokolade genannt.

In den folgenden Jahren wurden Neuerungen geschaffen, die zu wesentlichen Bestandteilen der Marke wurden: So führte Ritter Sport 1974 die bunte Palette ein, wodurch jede Sorte farblich unterschieden werden konnte. Zudem wurden 1976 die Schlauchbeutelverpackung und die Knick-Öffnung eingeführt.

Für die Weihnachts- und Oster-Verkaufszeiträume gibt es saisonale Produkte wie Adventskalender oder weihnachtliche Umverpackungen. Seit 1991 bestehen alle Tafel-Umverpackungen aus recycelbarem Polypropylen.

Ritter Sport wird in 90 Ländern vertrieben.

Seit 2010 versucht sich das Unternehmen auch im Bereich Mass Customization und hat einen Flagshipstore in Berlin eröffnet, in dem es möglich ist, eine individuelle Ritter-Sport-Tafel zu kreieren.

Ab 1990 unterstützte das Unternehmen ökologisch wirtschaftende Kooperativen Kakao produzierender Bauern in Nicaragua, der Großteil des Bioanbaus wurde jedoch 2013 eingestellt. Der Schokoladenhersteller hat stattdessen eine eigene Kakaoplantage in Nicaragua angelegt, nach eigener Aussage die „größte zusammenhängende Kakaoplantage der Welt“. 2018 wurde geplant, dass ein Drittel des benötigten Kakaos aus der eigenen Plantage in Nicaragua bezogen werden soll.

Dessen ungeachtet erhielt das Unternehmen in der „Chocolate Scorecard“, einer vergleichenden Übersicht zu den Umständen der Produktion unter Leitung australischer Universitäten, nur eine Einstufung im unteren Mittelfeld. Ritter Sport wurde auf Basis ökologischer und sozialer Kriterien 2022 auf Rang 23 von 35 Unternehmen eingestuft. Als besonders kritisch sahen die Autoren die Performance des Unternehmens in Bereichen wie Lebensunterhalt sowie Entwaldung und Klimaschutz, würdigten aber in einer Erwähnung die Bemühungen des Unternehmens zur Kakaozertifierung als „einen häufig positiven Schritt auf dem Weg zur Nachhaltigkeit eines Unternehmens“.

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine stellte Ritter Sport das Russlandgeschäft nicht ein. Die Neue Zürcher Zeitung holte Stellungnahmen einiger Unternehmen in Deutschland und der Schweiz ein, unter anderem auch von Ritter Sport. Chef Andreas Ronken verwies darauf, dass der weitere Verkauf wichtig sei für die Kakaobauern in Westafrika sowie in Mittel- und Südamerika, die sonst ihre Existenzgrundlage verlören. Ritter wolle nun bis auf weiteres die Gewinne aus dem Russland-Geschäft spenden.

Marke 
Der 1970 eingeführte Slogan „Quadratisch. Praktisch. Gut.“ soll die Besonderheiten der Marke hervorheben, insbesondere die quadratische Form der Schokoladentafeln und deren praktische Größe. Im Ausland werden die drei Begriffe meist eins zu eins in die Landessprache übersetzt, so heißt es etwa „Carré. Pratique. Gourmand.“ in Frankreich. In den englischsprachigen Ländern bedient man sich stattdessen des Spruchs „Quality in a Square.“ in Großbritannien bzw. „Quality. Chocolate. Squared.“ in Kanada und den USA.

Die Verpackungsform hat einen hohen Wiedererkennungswert, da nur wenige Schokoladenmarken in quadratischen Tafeln angeboten werden (neben Ritter Sport etwa die ROMY-Kokosschokolade und die Mr.Tom Chocolate Erdnuss-Schokolade von Hosta).

Die markenrechtlich geschützte Knick-Öffnung Knick-Pack erlaubt das Öffnen des Schokoladenquadrates mit nur einem Knick. Die Packung ist mit der dabei entstehenden Lasche wieder verschließbar. Früher wurde diese Eigenschaft auch in der Werbung erwähnt: „Ritter Sport – der Trick mit dem Knick und die Masche mit der Tasche“.

Sorten 

Die Sorten von Rittersport-Schokolade in quadratischer Verpackung bestehen aktuell aus 20 Standardsorten (Bunte Vielfalt), sieben Nusssorten (Nuss-Klasse), vier Single-Origin-Sorten (Kakao-Klasse) und weiteren Sondersorten. Die Verpackung jeder Sorte hat eine eigene Farbe, zum Beispiel Gelb für Ritter Sport Knusperflakes oder Weiß für Ritter Sport Joghurt.

Mitte 2009 veröffentlichte das Unternehmen eine Rangliste der damals fünf beliebtesten bzw. meistverkauften Standardsorten. Platz 1 belegte dabei die Sorte „Voll-Nuss“, gefolgt von „Nugat“, „Marzipan“, „Rum Trauben Nuss“ und „Alpenmilch“.

In der Mini-Version der Schokoladentafeln (etwa 17 Gramm je Tafel) sind entweder sieben Sorten (Bunter Mix) oder vier Sorten (Mix des Jahres) in unterschiedlicher Stückzahl in einer Sammelpackung verpackt.

Bei den größeren Schokoladentafeln (seit 2006) gibt es als 250-Gramm-Tafeln neben den Standardsorten Alpenmilch, Nugat, Weiss + Crisp, Knusperflakes, Nuss-Splitter und Joghurt exklusiv die Varianten Goldschatz (40 % Kakao, seit 2008) und Cranberry Nuss (seit 2018). Die Produktion der zwischenzeitlich eingeführten Linie „Ritter Sport Premium“ (125-Gramm-Tafeln mit höherem Kakaoanteil) wurde im Jahr 2007 wieder eingestellt.

Darüber hinaus gibt es laktosefreie Sorten (Vollmilch und Voll-Nuss, seit 2012). Die erstmals 2008 eingeführten Varianten mit Zutaten aus biologischem Anbau wurden 2021 eingestellt. 2016 wurden die ersten beiden veganen Sorten eingeführt und in den folgenden Jahren um weitere ergänzt. Aktuell gibt es die veganen Sorten Mild Classic, Crunchy Voll-Nuss, Crunchy Mandel, Roasted Peanut und Salted Caramel. Die veganen Sorten hatten 2020 ein Wachstum von 70 Prozent.

Liste der 100-Gramm-Tafeln

Zutaten 
Seit 2003 ist es in allen Mitgliedsländern der Europäischen Union erlaubt, bei der Schokoladenherstellung bis zu 5 % der Kakaobutter durch bestimmte andere pflanzliche Fette, zum Beispiel Palmöl, zu ersetzen. Das bringt den Schokoladenherstellern Kostenvorteile, da Kakaobutter teuer ist.

In der EU muss ein solcher Ersatz auf der Verpackung durch einen Hinweis kenntlich gemacht werden; Ritter Sport verzichtet nach eigenen Angaben auf pflanzliche Fette als Zutaten der Schokoladenmasse. Allerdings wird bei Sorten mit Füllung Palmöl für die Füllungen genutzt, da es bei Zimmertemperatur in der Konsistenz cremig bis fest ist.

In seiner Zeit als operativer Vorsitzender von 2005 bis Ende 2014 ließ Alfred Th. Ritter naturidentische Aromastoffe durch natürliche Aromen ersetzen.

Im Februar 2021 brachte Ritter Sport eine Neuheit heraus: Cacao Y Nada („Kakao und nichts“). Ritter Sport warb damit, dass das Produkt zu 100 % aus Kakao bestehe und behauptete, dass sie dieses Produkt nicht Schokolade nennen dürften, weil (wie es in der Schokoladen-Verordnung heißt) kein Zucker zugesetzt wird. Diese Behauptung ist ein Marketing-Gag. Die damalige Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, stellte klar, dass Ritter Sport ihre neue Kreation sehr wohl Schokolade nennen dürfe: „Die Kakaoverordnung begrenzt die Verwendung zuckerhaltiger Zutaten nicht auf bestimmte Zuckerarten. Deshalb müsste ein Produkt, das natürlichen Kakaosaft verwendet, nach Einschätzung unseres Ministeriums auch unter der Bezeichnung Schokolade verkauft werden dürfen.“

Strafen und Gerichtsverfahren

Abwertung durch die Stiftung Warentest 
Die Sorte „Voll-Nuss“ wurde  Ende November 2013 von der Stiftung Warentest mit „mangelhaft“ bewertet. Der Herabstufung lag die Annahme der Tester zugrunde, dass der in der Schokolade nachgewiesene Aromastoff Piperonal in den benötigten Mengen nicht auf „natürliche“ Weise gewonnen werden könne. Da im Zutatenverzeichnis nur natürliche Aromen aufgeführt sind, schlossen die Tester, dass der Hersteller falsche Angaben gemacht habe. Ritter Sport verweist im Gegensatz dazu auf eine eidesstattliche Garantieerklärung des Aromen-Zulieferers Symrise, nach der es sich doch um natürliches Aroma handele, da es „ausschließlich natürlichen Ursprungs“ und „voll verkehrs- wie auch genussfähig sei“. Im November 2013 erwirkte Ritter Sport eine einstweilige Verfügung, die der Stiftung die Behauptung, Ritter Sport verwende chemisch hergestellte Aromen in seiner Nuss-Schokolade, verbot. Im Januar 2014 bestätigte das Landgericht München I nach einem Einspruch der Stiftung Warentest die Entscheidung. Es folgte ein Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht München. In diesem war nicht die Einstufung der Produktionsmethode als natürlich oder synthetisch Gegenstand der Verhandlung, sondern die Frage, ob ein Test-Gesamturteil „mangelhaft“, das lediglich auf einer indirekten Schlussfolgerung über die Gewinnungsmethode eines der Inhaltsstoffe beruht, angesichts des erheblichen Einflusses solcher Wertungen der Stiftung Warentest auf Kaufentscheidungen von Durchschnittsverbrauchern noch eine sachlich gerechtfertigte Kritik am getesteten Produkt darstellt. Das OLG entschied diese Frage am 9. September 2014 ebenfalls gegen die Stiftung Warentest; Revision dagegen wurde nicht zugelassen, somit ist die Entscheidung letztinstanzlich. Es bestand allerdings noch die Möglichkeit, ein Hauptsacheverfahren zu eröffnen, um zu klären, wie das Aroma genau hergestellt wird.

Ende September 2014 gab die Stiftung Warentest schließlich bekannt, das Urteil anzuerkennen und den Rechtsstreit nicht fortsetzen zu wollen. Im November 2014 gab Ritter Sport bekannt, auf eine Schadenersatzklage gegen Stiftung Warentest zu verzichten.

Streit um die quadratische Form 
Schon seit Jahren zog sich ein Rechtsstreit zwischen Ritter und dem amerikanischen Hersteller Mondelēz International über die Markenfähigkeit der quadratischen Verpackungsform hin. Nachdem sich Mondelēz mit seiner Schokoladenmarke Milka zunächst vor dem Bundespatentgericht mit der Argumentation durchgesetzt hatte, das Markengesetz verbiete den Schutz von Formen, die schon durch die Art der Ware selbst bedingt seien, unterlag Mondelēz International mit dieser Argumentation im Oktober 2017 in letzter Instanz vor dem Bundesgerichtshof.

Der Bundesgerichtshof entschied, dass Ritter Sport den Markenschutz für das quadratische Schokoladenformat vorläufig behalten dürfe, und verwies den Fall zurück an das Bundespatentgericht in München zur weiteren Sachaufklärung (Az. I ZB 105/16 u. a.).

Nachdem hierauf auch das Bundespatentgericht die Klage von Mondelēz International abgewiesen hatte, reichte Mondelēz International erneut Klage ein, gestützt auf den in der vorigen Klage nicht geprüften Ausschlussgrund, wonach eine Formmarke nicht erteilt werden dürfe, wenn die Form der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Nachdem das Bundespatentgericht auch insoweit zugunsten von Ritter entschieden hatte, zog Mondelēz International vor den Bundesgerichtshof. Am 23. Juli 2020 wurde das Verfahren zugunsten von Ritter Sport entschieden.

Weblinks 

 ritter-sport.com
 Geschichte des Unternehmens hinter der Marke Ritter Sport
 Ein Schoko-Quadrat geht um die Welt. In: stern.de, 14. September 2007

Einzelnachweise 

Kakao- und Schokoladenware
Waldenbuch
Markenname (Süßware)
Süßware als Thema (Deutschland)